Ananías Maidana Palacios (1923-2010), professeur et homme politique paraguayen ;
 Marcos Rene Maidana (1983-), boxeur argentin.